

Жінки 
 Іваніна Наталія Василівна — начальник управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, заслужений працівник освіти України.

Чоловіки 
 Іванін Валентин Петрович (? — ?) — український радянський діяч, секретар партійного комітету Дніпровського металургійного заводу. Член ЦК КПУ в лютому 1976 — лютому 1981 року.
 Іванін Єгор Іванович (1918—1979) — старшина РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Іванін Іван Омелянович (1897—1951) — генерал-майор РА, учасник громадянської і нацистсько-радянської воєн.
 Іванін Михайло Гнатович (1801—1874) — російський генерал-лейтенант, учасник Туркестанських походів, військовий історик і географ.
 Іванін Михайло Петрович (1925—2009) — металург, Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

російські прізвища